Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных хорватским футбольным клубом «Осиек». В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в сезонах.

«Осиек» является одним из ведущих футбольных клубов Хорватии. Клуб ведёт свою истории с команды «Ударник», организованной в 1945 году. В 1946 она объединилась с местным «Единством» и получила название «Славония». 2 февраля 1947 года «Славония» объединилась с «Братством», образовав клуб под названием «Пролетер» (с 1967 года — «Осиек»). Эта дата и считается днём рождения современного «Осиека». Команда провела три сезона в Первой лиге Югославии в 1950-е годы (с 1953 по 1956 год), сумев вернуться в неё лишь в 1977 году и играла на высшем уровне вплоть до 1991 года, когда хорватские клубы покинули Футбольный союз Югославии, за исключением сезона 1980/1981, проведённого во Второй лиге. Высшим достижением клуба в чемпионате Югославии стало шестое место в сезоне 1983/1984.

«Осиек» стал бронзовым призёром первого чемпионата Хорватии в 1992 году, впоследствии ещё шесть раз повторив это достижение. Единственным трофеем, выигранным командой, является Кубок Хорватии, обладателем которого «Осиек» стал в сезоне 1998/1999. К наиболее успешным выступлениям «Осиека» в еврокубках можно отнести кампанию в Кубке УЕФА 2000/2001, в котором клуб одолел датский «Брондбю» в первом раунде и венский «Рапид», уступив в третьем пражской «Славии», несмотря на победу со счётом 2:0 в первом домашнем матче.

Список сезонов 
Информация откорректирована по состоянию на 14 января 2021 года

В данном списке представлены все сезоны «Осиека» с 1947 года и по нынешнее время, расположенные в хронологическом порядке и разделённые на две таблицы, отображающие югославский (до 1991 года) и хорватский (с 1992 года) периоды. По каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном чемпионате (со статистикой матчей), результат в национальном кубке (победа или стадия вылета), результат в еврокубках (победа или стадия вылета), лучший бомбардир «Осиека» в лиге (с флагом, обозначающим его гражданство, и количеством забитых голов в лиге; в случае, если футболист с этим результатом также стал лучшим бомбардиром в лиге, он отмечен жирным шрифтом). В разделе «Примечания» даны ссылки на источники с более подробной информацией по сезонам. Курсивом отмечены промежуточные результаты текущего сезона.

Легенда:

 М = количество матчей
 В = выиграно матчей
 Н = ничейные результаты
 П = проиграно матчей
 ГЗ = голов забито
 ГП = голов пропущено
 О = набрано очков
 Место = итоговое место
  — повышение в системе лиг
  — понижение в системе лиг
 КР1 = первый квалификационный раунд
 КР2 = второй квалификационный раунд
 КР3 = третий квалификационный раунд
 КР4 = четвёртый квалификационный раунд
 ГК1 = первый групповой квалификационный раунд
 ГК2 = второй групповой квалификационный раунд
 Гр = групповая стадия
 2Гр = групповая стадия
 1/16 = 1/16 финалa
 1/8 = 1/8 финалa
 1/4 = четвертьфинал
 1/2 = полуфинал
 Ф = финал

Югославия (до 1991 года):

Хорватия (с 1992 года):

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Сезоны
Осиек
Футбольные сезоны по клубам Хорватии